bł. Beatrycze d'Este (ok. 1192–1226) – włoska benedyktynka
 bł. Beatrycze z Nazaretu (1200–1268) – cysterka
 bł. Beatrycze II d'Este (1230–1262) – włoska benedyktynka
 bł. Beatrycze z Ornacieu (ok. 1260–1303 lub 1309) – francuska kartuzka

Zobacz też:
 Święta Beatrycze